Kohlhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Kohlhofer (* 1993), österreichischer Schauspieler
 Otto Kohlhofer (1915–1988), deutscher Kommunist und KZ-Häftling